Knippenburg steht für:
 Knippenburg (Adelsgeschlecht), erloschenes, westfälisches Adelsgeschlecht
 Haus Knippenburg, abgegangenes Wasserschloss auf dem rechten Ufer der Emscher in Bottrop
 Johann Wilhelm von Knippenburg, als „der Ausholende“ ab 1642 Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft, ab 1643 als Hofmeister Johann Ludwigs von Nassau Teil der kaiserlichen Delegation bei den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden

Siehe auch:
 Kippenburg
 Knippenberg